Абегя́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Абегян, Манук Хачатурович (1865—1944) — армянский советский литературовед, лингвист, академик АН Армянской ССР.
 Абегян, Мгер Манукович (1909—1978) — армянский советский живописец и график.